Santuario della Madonna di Loreto – Spoleto
Santuario della Madonna di Loreto – Graglia
Santuario della Madonna di Loreto – Acireale
Santuario della Madonna di Loreto – Chivasso
Basilica della Santa Casa – anche santuario della Madonna di Loreto, Loreto
Chiesa di San Salvatore in Lauro – anche santuario della Madonna di Loreto, Roma